PKDREJ () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 253 амінокислот, а молекулярна маса — 255 449.

Кодований геном білок за функцією належить до іонних каналів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки